Иосип Врховец (; 9 февраля 1926, Загреб, Королевство сербов, хорватов и словенцев — 14 февраля 2006, Загреб, Хорватия) — югославский хорватский государственный деятель, секретарь ЦК Союза коммунистов Хорватии (1983—1984), министр иностранных дел Югославии (1978—1982).

Биография 

Участвовал в Народно-освободительной войне. Окончил экономический факультет Загребского университета.

 1956—1957 и 1959—1963 гг. — главный редактор журнала «Вестник в среду»,
 1957—1959 гг. — корреспондент газеты «Вестник» в Великобритании,
 1963—1967 гг. — в США,
 1968—1970 гг. — главный редактор газеты «Вестник»
 1972—1974 гг. — секретарь исполнительного комитета ЦК Союза коммунистов Хорватии,
 1974—1978 гг. — член Президиума ЦК СКЮ. Участвовал в преследовании участников «хорватской весны» во главе с будущим президентом страны Франьо Туджманом.
 1978—1982 гг. — министр иностранных дел СФРЮ. После смерти Президента Тито в 1980 г. стал проводить внешнеполитический курс на сближений с Западом,
 1983—1984 гг. — секретарь ЦК Союза коммунистов Хорватии,
 1984—1989 гг. — член Президиума СФРЮ.

В конце 1980-х гг. выступал против политики Слободана Милошевича.

Ссылки 
 Umro Josip Vrhovec, posljednji Titov ministar vanjskih poslova

Югославские партизаны
Члены Президиума ЦК СКЮ
Члены Президиума СФРЮ
Министры иностранных дел Югославии
Коммунисты Хорватии